Härkeberga kan syfta på:

 Härkeberga socken – en socken i Uppland
 Härkeberga landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Härkeberga församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Härkeberga kyrka – en kyrka i Villberga församling
 Härkeberga distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Härkeberga kaplansgård – en välbevarad 1700-talsgård av centralsvensk gårdstyp